Arley ist der Name mehrerer Orte:

in England:
 Arley (Cheshire)
 Arley (Warwickshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Arley (Alabama)
 Arley (Missouri)

Sonstige Bedeutungen:
 Maryse Arley, Künstlername der Schauspielerin Martine Carol (1920–1967)